

Sigle 
Depositi Doganali Aperti
Direzione distrettuale antimafia
Digital Differential Analyzer. Vedi anche Algoritmo DDA.

Musica 
 DDA – singolo di Lazza del 2016